Чёрный тюльпа́н — памятник-мемориал воинам-интернационалистам из города Норильска, погибшим в Афганской войне 1979—1989 годов, а также участников локальных и международных конфликтов.

История 
Памятник построен по инициативе председателя правления Союза ветеранов афганской войны и локальных конфликтов НПР Сергея Попова (при поддержке Администрации города Норильска) , который был инициатором объявления конкурса на лучший проект ещё в 2001 году, тогда же определились с местом — в Комсомольском парке.
Во время митинга, посвящённого 13-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля 2002 года произошла закладка символического камня в основание.
Памятник должен был появиться в Норильске в 2003 г. Однако из-за проблем с проектом, финансированием работы по строительству неоднократно переносились либо прекращались. Строящийся памятник регулярно подвергался набегам вандалов, которые портили недостроенный объект, похищали стройматериалы и инструменты. Представители норильского отделения Союза афганцев приняли решение о регулярном патрулировании памятника. Это случилось после похищения и возвращения памятной доски.

Памятник открылся 18 февраля 2006 года.

Автором проекта стала Лариса Шайдуллина. Это она придумала установить основанием памятника восьмиконечную звезду — символ воинской доблести, — украшавшую орден Победы Андрея Первозванного, а на ней — арки — своеобразные тропинки, образующие нишу, в которой спрятан Чёрный Тюльпан.

Памятник облицован белым и чёрным мрамором. На постаменте памятника установлены 2 мемориальные доски. На одной из них — фамилии 11 норильчан, погибших в Афганистане, на другой — фамилии 11 норильчан, погибших в Северо-Кавказском регионе.

Примечания

Ссылки 
 В память об афганцах

Памятники военным
Памятники Красноярского края
Здания и сооружения Норильска
Памятники Афганской войны (1979—1989)
Здания и сооружения, заложенные в 2002 году
Здания и сооружения, построенные в 2006 году в России
2000-е годы в Красноярском крае
2006 год в Красноярском крае